Појана Марулуј има више значења:

 Појана Марулуј (Брашов), насеље у округу Брашов у Румунији
 Појана Марулуј (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Појана Марулуј (Караш-Северин), насеље у округу Караш-Северин у Румунији
 Појана Марулуј (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији
 Општина Појана Марулуј (Брашов), општина у округу Брашов у Румунији